Hellhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hellhoff (um 1910–1975), deutscher Hörfunkmoderator und Reporter
 Heinrich Hellhoff (1868–1914), deutscher Maler